Пеструха — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Чушевицкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Чушевицкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 51,6 км, до центра муниципального образования Чушевиц — 15 км. Ближайшие населённые пункты — Ростово, Мыс, Красулино.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
 Пеструха в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района